National Road Series peut désigner :
 le National Road Series, compétition de cyclisme sur route australienne ;
 le National Road Series, compétition de cyclisme sur route britannique.